Torrington steht für:

 Earl of Torrington, ehemaliger britischer Adelstitel
 Viscount Torrington, erblicher britischer Adelstitel
 Torrington Company, US-amerikanisches Unternehmen

Torrington ist der Familienname folgender Personen:
 Frederick Herbert Torrington (1837–1917), kanadischer Organist und Komponist
 Jeff Torrington (1935–2008), schottischer Schriftsteller

Torrington ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Torrington (New South Wales)

in Kanada:
 Torrington (Alberta)

im Vereinigten Königreich:
 East Torrington, Lincolnshire
 West Torrington, Lincolnshire
 Black Torrington, Devon
 Great Torrington, Devon
 Little Torrington, Devon

in den Vereinigten Staaten:
 Torrington (Connecticut)
 Torrington (Wyoming)